Schenker League 2010/2011 – 6. sezon rozgrywek o mistrzostwo krajów bałtyckich. Zainaugurowany został 16 października 2010 roku i trwał do 6 marca 2011 roku.

W sezonie 2010/2011 w Pucharze CEV Schenker League reprezentował klub Selver Tallinn.

System rozgrywek 
Schenker League składała się z trzech rund. W pierwszej rundzie drużyny rywalizowały ze sobą systemem kołowym, grając z każdym po dwa spotkania. Mecze punktowane były według klucza: 3:0 i 3:1 - 3 pkt; 3:2 - 2 pkt; 2:3 - 1 pkt; 1:3 i 0:3 - 0 pkt. Osiem drużyn, które zdobyły największą liczbę punktów, awansowało do II rundy (fazy play-off). W ćwierćfinałach drużyny zostały podzielone w pary na podstawie miejsc w tabeli po I rundzie: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. Rozgrywały one dwumecz. O awansie decydowały kolejno: liczba wygranych meczów, liczba wygranych setów, zwycięstwo w złotym secie. 

Zwycięzcy ćwierćfinałów awansowali do Final Four. W turnieju finałowym odbyły się półfinały, mecz o 3. miejsce i finał.

Trzecią rundę stanowiły rozgrywki, w których wyłonieni zostali mistrzowie Estonii i Łotwy.

Drużyny uczestniczące

I runda

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela

Ćwierćfinały

Final Four

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Przypisy

Bibliografia 
 

Liga bałtycka w piłce siatkowej mężczyzn
2010 w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej